Der Southern Myanmar Football Club (kurz Southern Myanmar FC), auch Southerners genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Mawlamyaing beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2009 in Mawlamyaing gegründet und war Gründungsmitglied der neu geschaffenen Myanmar National League. Die beste Platzierung in der ersten Liga erreichte der Verein 2017 als man auf einem sechsten Platz die Saison beendete.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Yamanya Stadium in Mawlamyaing aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern.

Spieler 
Stand: Januar 2020

Trainer seit 2010

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Southern Myanmar FC bei transfermarkt.de
 Southern Myanmar FC bei soccerway.com

 
Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009